Op het Australian Open 1991 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 16 tot en met 27 januari 1991.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste titelverdedigers Natallja Zverava en Jim Pugh bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het via een wildcard toegelaten team Pam Shriver en Mark Kratzmann.

Het ongeplaatste Britse duo Jo Durie en Jeremy Bates won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Robin White en Scott Davis in drie sets. Het was hun tweede (tevens laatste) gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen strandden al in de eerste ronde.

Er was één Belgische deelnemer:
 Libor Pimek en Larisa Savtsjenko uit de Sovjet-Unie verloren eveneens hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale 

Prijzengeld

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.5)
  Toernooischema ITF
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 1991